Silom (auf Thai: ) kann mehrere Bedeutungen haben:
 Thanon Silom () ist eine Straße (Thai: Thanon) im Bezirk Bang Rak von Bangkok.
 Si Lom ist auch ein Khwaeng (Unterbezirk) des Stadtbezirks Bang Rak.
 Si Lom () ist die offizielle Umschrift für eine Station der Bangkok Metro, die sich an einem Ende der Silom Road befindet.
 Silom Line () ist eine Linie des Bangkok Skytrain.